Gembong (Arjosari)
 Gembong (Balaraja)
 Gembong (Bojongsari)
 Gembong (Gembong)
 Gembong (Kandangserang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing